Hypatia – variante in diverse lingue del nome proprio femminile Ipazia
Hypatia – nome attribuito all'esopianeta Iota Draconis b
238 Hypatia – asteroide della fascia principale
Hypatia – cratere lunare